Världsmästerskapet i handboll 2001 kan vara:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 2001.
Världsmästerskapet i handboll för damer 2001.